Als Serbischer Aufstand werden folgende Aufstände bezeichnet:

 Banater Aufstand (1594)
 Erster Serbischer Aufstand (1804–1813)
 Zweiter Serbischer Aufstand (1815–1817)